Památník obětem dopravních nehod se nachází na více místech:

 Památník obětem dopravních nehod (Budapešť) – památník v maďarské Óbudě
 Památník obětem dopravních nehod (Pávov) – památník na odpočívadle u Pávova na dálnici D1
 Památník obětem dopravních nehod (Praha) – památník na začátku dálnice D1